«Новая жертва» () — популярный бразильский телесериал телекомпании «Глобу» по сценарию бразильского автора Силвиу ди Абреу 1995 года. В России премьерные показы сериала происходили на Первом канале ОРТ с 15 июля 1996 года до 31 января 1997 года в 9:15 и в 18:20 по будням.

О сериале 
Сюжет сериала новаторский для своего времени — помимо обычной мелодрамы включил в себя и детективную линию, во многом схожую с романом «Десять негритят» Агаты Кристи. Здесь также присутствует аллегорический список будущих жертв в форме перечня зверей китайского гороскопа.

Теленовелла затронула много злободневных тем: супружеская измена, любовь между юными и «зрелыми», гомосексуальность, наркомания, проституция и др. Сериал в Бразилии получил две премии в 1995 и 1996 годах как лучший сериал года. Араси Балабанян, воплотившая в сериале авторитарную главу семьи Филомену Феррету, получила приз за лучшую женскую роль на телевидении в 1995 году.

Клаудиа Оана исполнила одну из самых ярких своих ролей, её персонаж стал участником самых эмоциональных сцен: её спускали с лестницы и даже изуродовали лицо ножом.

Разгадка, как в любом детективном повествовании, становится известна в конце: в оригинальной бразильской версии в 1995 году убийцей оказывался Адалберту (Сесил Тире), однако для международной версии личность убийцы изменили.

Изменение окончания сериала было вызвано тем, что «многие телекомпании захотели купить сериал, однако их не устраивала его концовка, которую они считали недостаточно убедительной. Авторы фильма тоже были не вполне довольны финалом, показанным по бразильскому телевидению, и специально для европейского зрителя заново отсняли заключительную серию, где изменили имя убийцы».

Закадровый перевод читают Елена Бушуева (Ана, Изабелла и др.), Нина Лунёва (Филомена, Ирене и др.), Павел Иванов (Жука и др.), Георгий Столяров (Сидней и др.).

В ролях

Семья Феррету 
 Араси Балабанян — Филомена Феррету, сестра Франчески, Кармелы и Романы
 Клаудиа Оана — Изабелла Феррету Васконселус Росси, дочь Кармелы
 Тереза Рашел — Франческа Феррету, сестра Филомены, Романы и Кармелы
 Розамария Муртинью — Романа Феррету, сестра Кармелы, Франчески и Филомены, живёт в Италии
 Иона Магальяинс — Кармела Феррету Васконселус, сестра Франчески, Романы и Филомены
 Джанфранческо Гварньери — Элизеу Жардини, муж Филомены
 Жозе Вилкер — Марселу Росси, муж Франчески, любовник Аны Карвалью, позднее муж Изабеллы, вырос в доме семьи Местьери
 Сесил Тире — Адалберту Васконселус, муж Кармелы, отец Изабеллы
 Алешандри Боржис — Бруну, любовник и приёмный сын Романы
 Карлус Эдуарду Долабела — Жижиу ди Анжелис, первый муж Франчески

Семья Карвалью 
 Сузана Виейра — Ана Карвалью, хозяйка пиццерии
 Отавиу Аугусту — Улисс Карвалью, брат Аны
 Дебора Секку — Карина, дочь Аны и Марселу Росси
 Андре Гонсалвис — Сандру, сын Аны и Марселу Росси
 Эдуарду Фелипи — Жулиу, сын Аны и Жуки

Семья Мистьери 
 Тони Рамос — Жука (Жозе Карлос) Мистьери, владелец овощной палатки на рынке
 Лима Дуарте — Зе Болаша (Жозе), отец Жуки, муж Леонтины, отец ребёнка Китерии
 Нисетте Бруно — Нина, тётя Жуки, сестра Леонтины и Витинью
 Флавиу Мильяччо — Витинью, дядя Жуки, брат Нины и Леонтины
 Селтон Мелу — Тонику (Антониу), сын Жуки
 Мария Элена Диас — Леонтина, жена Зе Болаши, мать Жуки
 Жеоржиана Гоеш — Яра, дочь Жуки

Семья Рибейру 
 Наталия Ду Вале — Елена Брага Рибейру
 Франсиску Куоку — Элиу Рибейру
 Вивиан Пасмантер— Ирен, дочь Елены и Элиу, студентка юридического факультета
 Педру Васконселус — Лукас, сын Елены и Элиу
 Глория Менезес — Жулия Брага, старшая сестра Елены

Семья Норонья 
 Антониу Питанга — Клебер Норонья
 Зезе Мотта — Фатима, жена Клебера
 Нортон Нашименту — Сидней, сын Клебера и Фатимы
 Камила Питанга — Патрисия, дочь Клебера и Фатимы
 Луи Мендес — Джефферсон, сын Клебера и Фатимы

Другие персонажи 
 Маркус Фрота — Диегу Буэну, жених Изабеллы, позже жених Ирен
 Паулу Бетти — следователь Олаву де Мелу
 Вера Олц — Китерия Бизера, подруга Аны
 Мила Морейра — Карла, подруга Элены
 Роберту Баттальин — Клаудиу, друг Диегу, возлюбленный Патрисии
 Вера Жименес — Андреа, секретарша на мясокомбинате
 Витор Бранку — Алфреду, слуга в доме Феррету
 Изабель Филлардис — Розанжела, невеста Сиднея
 Луижи Пальяреш — Адриану, возлюбленный Кармелы
 Катарина Абдалла — Маризет, экономка в доме Норонья
 Жозе Августо Бранко — Жозиас, официант в пиццерии
 Лиана Дувал — Иветт Безера, мать Китерии
 Патрисия Травассус — Соланж, любовница Элизеу
 Антонио Фагундес — Астрожилду, брат Маризет, возлюбленный Нины
 Режиналду Фария — Паулу Суарес, он же Арналду Ронкалью (первая жертва)
 Мауру Мендонса — Отавиу Буэну, отец Диегу
 Даниэла Виннитс — Ана в молодости
 Клаудиа Райа — неизвестная «новая жертва»

Сюжет 
Молодая и привлекательная студентка юрфака Ирэн Рибейру расследует серию загадочных убийств, в числе которых — убийство её отца, адвоката Элиу Рибейру и тёти Жулии Брага. В ходе расследования она находит загадочный листок, содержащий список зверей китайского гороскопа. Оказалось, что каждая из жертв соответствует животному из этого списка (так, например, Ивет, мать Киттерии, в том списке была овцой). Кроме того, был найден склад вещей, принадлежавших погибшим (калькулятор Клебера, часы Паоло Суареса, крестик Леонтины Местьери и так далее). Постепенно раскручивая клубок загадочных смертей, Ирен приходит к выводу, что всех их убил один и тот же человек. Девушке приходит на помощь вся полиция города, и жестокий убийца оказывается пойман. В последней серии фильма сначала Франческа, а затем и сам убийца рассказывают свою историю и раскрывают причины этих кровавых преступлений, начало которым положено в семье Феррету. Франческа знала, что она косвенно является причиной убийств, а также то, что может стать очередной жертвой. Поэтому, находясь в момент смерти Элиу рядом с ним (Элиу умер от отравления ядом, подмешанном убийцей в виски, а Франческа была вместе с ним, хотя виски не пила) решила инсценировать собственную смерть и бежать в Европу. В конце расследования Франческу депортируют на родину, доставляют в полицейский участок и заставляют говорить.

Для празднования своего дня рождения в 1968 году Франческа пригласила на борт яхты, где проходило торжество, своих друзей — Элиу Рибейру и Жулия Брагу. К тому времени отношения супругов давно разладились, но так как Жижиу не давал Франческе развод, то коварная и жестокая Франческа решила избавиться от мужа, а заодно и от бухгалтера мясокомбината, который давно уличил Франческу в нечестности и многочисленных махинациях. На её беду, бухгалтер оказался кристально честным человеком, что не устраивало ее. На борту яхты любовник Франчески Элизеу убивает Жижиу в присутствии свидетелей — гостей (которых Франческа уговорила уйти и сохранять молчание) и пятерых слуг, которым Франческа дала денег за лжесвидетельство, что якобы это бухгалтер убил хозяина комбината. Свидетельство 5 человек оказывается весомым для суда, и ни в чем не повинного бухгалтера сажают в тюрьму за убийство, которого он не совершал. Несчастный бухгалтер в ту же ночь повесился в камере. Франческа и Элизеу вздохнули с облегчением, но оказалось, что радоваться было рано. У бухгалтера был сын, решивший отомстить семье Феррету, а заодно и подлым лжесвидетелям за невинного отца. Убийцей оказывается тот, кто выдавал себя за Улисса Карвальо. Он и составил тот китайский список, по которому выслеживал своих жертв. Вначале он убил адвоката, который плохо защищал его отца в суде, за что сел в тюрьму на 20 лет. Затем его жертвой стал настоящий Улисс Карвалью, чьё имя он присвоил себе, чтобы внедриться сначала к Ане, а через неё — в семью Феррету. Для этой же цели он использовал своего сына Бруно, которого вынудил стать любовником Романы. Но в результате конфликта Бруно накачивает Роману снотворным, а затем убивает её — топит в бассейне. Благодаря этому непредвиденному событию планы жестокого мстителя дают первую осечку. Расследуя убийство Романы, полиция постепенно выходит на след убийцы. Рассказав свою историю, убийца выхватывает у следователя табельное оружие и сначала берёт всех в заложники, но потом стреляет в себя.

Факты 

 На роль Аны изначально пробовалась актриса Режина Дуарте, а роль Романы было предложено исполнить Фернанде Монтенегру. Обе они отказались от участия в связи с профессиональной занятостью.
 Первый телесериал на «Глобу» актёра Алешандри Боржеса.
 Актер Антониу Питанга и его дочь Камила Питанга в сериале сыграли отца и дочь — Клебера и Патрисию Норонья.
 Необычное имя персонажа Зе Болаша на самом деле является сочетанием имени и прозвища. «Зе» — сокращение от полного имени Жозе, «Болаша» — в переводе с португальского означает «печенье». Таким образом его можно перевести как «Жозе-печенье». В 63 серии персонаж делится историей происхождения своего прозвища — Болашей его с детства называла мать.
 Силвиу ди Абрэу вспоминал: «Я обнаружил, что рейтинг новеллы гораздо ниже того, который я представлял. Тогда я сделал так, что Диегу Буэну, роль которого исполнял Маркус Фрота, раскрыл измену своей невесты Изабеллы и избил её на глазах у всех. Рейтинг поднялся на 56 %. А к окончанию новеллы поднялся ещё выше, заставив всю страну с интересом ожидать финала».
 Канал ОРТ сильно сократил сериал. Почти из каждой серии были вырезаны некоторые сцены общей продолжительностью примерно 8-10 минут. Канал ТНТ показывал сериал почти без купюр, однако жители ряда регионов России не смогли его увидеть так как время показа сериала «перебивалось» передачами местного телевидения. Так было, например, в г. Ульяновске и в г. Смоленске.

Дубляж на русский язык 
На русский язык роли дублировали Елена Бушуева-Цеханская, Нина Лунёва, Павел Иванов и Георгий Столяров

Примечания

Ссылки 
 «Бразилиада»
 Imdb.com

Теленовеллы Бразилии
Телесериалы Бразилии 1995 года
Теленовеллы Rede Globo
Телесериалы на португальском языке